Чемпионат Испании по футболу 1953/1954 — 23-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 844 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Барселона» — «Овьедо»  — 9:0 (26-й тур, 28 марта 1954 года)
 «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»  — 3:6 (24-й тур, 7 марта 1954 года)
 «Севилья» — «Реал Хихон»  — 6:3 (18-й тур, 24 января 1954 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Овьедо» — «Реал Мадрид»  — 0:4 (4-й тур, 4 октября 1953 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Барселона» — «Овьедо»  — 9:0 (26-й тур, 28 марта 1954 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1954
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1953 году
Спорт в Испании в 1954 году